Ресифи:

 Ресифи — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Пернамбуку.
 Ресифи — агломерация в Бразилии, штат Пернамбуку.
 Ресифи — аэропорт, расположенный в городе Ресифи, Бразилия.
 Ресифи — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.